Luksika Kumkhum era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Vitalija D'jačenko ha sconfitto Tímea Babos col punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Danka Kovinić (semifinale)
  Tímea Babos (finale)
  Vitalija D'jačenko (Campionessa)
  Priscilla Hon (primo turno)

  Tereza Martincová (primo turno)
  Kaja Juvan (secondo turno, ritirata)
  Bibiane Schoofs (primo turno)
  Viktorija Tomova (semifinale)

Qualificate 

  Aldila Sutjiadi (primo turno)
  Storm Sanders (secondo turno)

  Emily Webley-Smith (primo turno) 
  Lee Ya-hsin (primo turno)

Wildcard 

  Eudice Chong (primo turno)
  Joanna Garland (primo turno)

  Hsu Ching-wen (primo turno)
  Yang Ya-yi (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Taipei OEC Open 2019